N-метилтриптамин
 Networked Media Tank — программная платформа для стационарных медиаплееров
 Nordic Mobile Telephone — первая полностью автоматическая система сотовой связи